Maleras est un nom propre qui peut désigner:

Personnalités 

 Emma Maleras (1919-2017), danseuse classique catalane.

Localité 

 Målerås, localité de Suède dans la commune de Nybro située dans le comté de Kalmar.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme